

Niemcy 
1 gmina:
 Lindenau – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz

2 dzielnice miast:
 Lindenau – dzielnica Lipska
 Lindenau – dzielnica Radebeul

Zobacz też 
 Linden